Ada Smith peut désigner :
 Ada Smith (1903-1994), gymnaste artistique britannique ;
 Ada « Bricktop » Smith (1894-1984), artiste de spectacle américaine.